Le due sorelle – film del 1950 diretto da Mario Volpe
 Le due sorelle (Sisters) – film del 1973 diretto da Brian De Palma
 Le due sorelle – opera di Pablo Picasso